Вілкул Олександр Юрійович
 Вілкул Юрій Григорович